Требу́ксия () — род неприхотливых одноклеточных зелёных водорослей семейства .

Самый известный, широкораспространённый растительный компонент (фотобионт) в составе лишайников, встречающийся у 7—10 тысяч видов.

Одиночные клетки водоросли имеют центральный, массивный, слегка лопастный хроматофор.

Эти водоросли способны развиваться при минимальном освещении и существовать в полной темноте, переходя к гетеротрофному питанию. Некоторые виды встречаются во влажных местах на коре деревьев.

Ссылки 
 Большой словарь иноязычных слов

Требуксиофициевые